Mitte (Duits voor "midden" of "centrum") kan verwijzen naar:
Mitte (district), een district van Berlijn
Berlin-Mitte, een stadsdeel binnen het district Mitte

Zie ook
Stadtmitte